Hunsche ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Ernst Hunsche (1905–1994), deutscher Schriftsteller, Sprachforscher, Genealoge, Heimatforscher
 Heinrich Wilhelm Hunsche (1839–1934), deutscher evangelischer Pfarrer und Missionar in Südbrasilien
 Klara Hunsche (1900–1979), deutsche Lehrerin, Theologin und Autorin
 Otto Hunsche (1911–1994), deutscher Regierungsrat im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) und Täter des Holocaust